Thomas Birch (1779–1851), amerykański malarz
 Thomas Birch (1705–1766), angielski historyk
 Thomas Birch (1791–1880), brytyjski baronet i polityk, deputowany do Izby Gmin z okręgu Liverpool